Іза — село в Україні, в Хустському районі Закарпатської області, центр сільської ради
 Іза — курганний могильник кінця ІІ — початку ІІІ століття нашої ери, що розташований на околиці села Іза Хустського району Закарпатської області
 Іза — річка в Румунії